L'université de Western Michigan (en anglais, Western Michigan University) est une université publique américaine fondée en 1903, située à Kalamazoo dans le Michigan.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Broncos de Western Michigan

Liens externes 
  Site officiel
 

Établissement scolaire fondé en 1903